

Geografia
 Puntoni – centro abitato del comune di Larciano, provincia di Pistoia
 Puntoni – centro abitato del comune di Blera, provincia di Viterbo

Persone
 Paolo Puntoni (1889-1967) – generale italiano
 Vittorio Puntoni (1859-1926) – grecista e politico italiano